Línea 174 puede referirse a:

 Línea 174 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 174 de autobuses de Montevideo.
 Línea 174 de autobuses de Madrid.